Payne House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Payne House (Alabama), ID-Nr. 94000690
 Payne House (Kentucky), ID-Nr. 85001840
 Payne House (Kentucky), ID-Nr. 88002954